Драфт НБА 1996 года проходил 26 июня, и был 50-м в истории НБА. Драфт транслировался по национальному телевидению каналом TNT. В этом драфте Ванкувер Гриззлис имели самую высокую вероятность выиграть 1-драфт пик в лотерею, но поскольку клуб вошёл в НБА в результате расширения, наряду с Торонто, им не позволили выбирать первыми. Philadelphia 76ers — на втором месте по вероятности, выиграла в лотерею и получила право первого выбора. Торонто и Ванкувер были вторыми и третьими соответственно.

Аллен Айверсон, студент второго курса из Джорджтаунского университета, был выбран под 1-м пиком клубом «Филадельфия-76».

Драфт признан одним из самых глубоких и самых талантливых драфтов в истории НБА, более трети игроков выбранных в первом туре позже стали участниками Матча всех звёзд. Три игрока с драфта выиграли звание MVP НБА: Коби Брайант, Аллен Айверсон, Стив Нэш. Семь игроков, участвовали в Матчах всех звёзд: Шариф Абдур-Рахим, Рэй Аллен, Жидрунас Илгаускас, Стефон Марбери, Джермейн О'Нил, Пежа Стоякович, Антуан Уокер и незадрафтованный Бен Уоллес, в общей сложности одиннадцать баскетболистов. Кроме того, восемь игроков этого драфта были названы по крайней мере один раз членами Сборной всех звёзд НБА, больше чем на любом другом драфте. Три игрока были названы в оборонительной первой команде НБА: Брайант, Маркус Кэмби, и Уоллес. Кэмби получил премию Лучший оборонительный игрок НБА в 2007 году, в то время как Уоллес получил эту же награду в 2002, 2003, 2005 и 2006 годах.

Большинство экспертов оценили драфт, наряду с драфтами 1984 года и 2003 года, как один из лучших за всю историю НБА. Журнал Sports Illustrated признали драфт вторым, после драфта 1984 года, на котором участвовали Хаким Оладжьювон, Майкл Джордан, Чарльз Баркли и Джон Стоктон.

Драфт

Примечания

Ссылки 
 NBA.com: Драфт 1996
 Official site (archived)
 1996 NBA Draft at Basketball-reference.com

Драфты НБА
НБА в сезоне 1996/1997